Худола́з () — река в Российской Федерации на Южном Урале, правый приток реки Урал. Длина — 81 км. Площадь бассейна — 1060 км².

География 
Худолаз берёт начало на восточных склонах хребта Ирендык Южного Урала (Баймакский район Башкортостана) и впадает в реку Урал на территории Кизильского района Челябинской области. По реке на месте стыка Башкортостана и Челябинской области проходит граница Уральского и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.

На реке, в 15 км от города Сибая имеется памятник природы — трёхкаскадный водопад «Гадельша (Ибрагимовский)», высотой более 15 метров.

Вода реки Худолаз в конце XX — начале XXI веков подверглась сильному загрязнению сточными водами промышленных предприятий и оценивается как «чрезвычайно грязная».

Бассейн 
(км от устья)
 27 км: Карагайлы (пр)
 34 км: Камышъузяк (пр)
 Самайка (пр)
 Япракты (лв)
 Тугажман (лв)
 10 км: Тукман (лв)
 10 км: Туялас (пр)
 Багырма (пр)
 59 км: ручей Худолаз (лв)
 Якшидавлет (лв)
 Аскырсак (пр)
 Ирендык (пр)
 Атыкай (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Галерея

Примечания 

Притоки Урала
Реки Баймакского района
Реки Кизильского района